Pompeii kan syfta på:

 Pompeii – latinska namnet på en stad i Italien, se Pompeji
 Pompeii (film) – en amerikansk 3D-katastroffilm från 2014 i regi av Paul W.S. Anderson
 Pompeii (sång) – en sång från 2013 av det brittiska bandet Bastille